Отервил има више значења:
 Отервил (Илиноис)
 Отервил (Мисури)